Grote Aa est le nom de deux rivières néerlandaises :
 Grote Aa, dans le Brabant-Septentrional, près de Heeze ;
 Grote Aa, en Overijssel, près de Zwolle.